Criciúma (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Criciúma (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Criciúma Esporte Clube, een Braziliaanse voetbalclub uit Criciúma